Дричинский сельсовет — название муниципальных образований:

 Дричинский сельсовет — упразднённый сельсовет на территории Пуховичского района Минской области.
 Дричинский сельсовет — сельсовет на территории Осиповичского района Могилёвской области.